Ян Якубовский:
 Якубовский, Ян Зыгмунт (1909—1975) — польский литературовед и литературный критик.
 Якубовский, Ян Феликс (1874—1938) — историк и архивист, педагог.